Дми́трий Пло́тников: 
 Плотников, Дмитрий Иванович (1921—1947) — старшина, Герой Советского Союза.
 Плотников, Дмитрий Михайлович (род. 1931) — строитель, Герой Социалистического Труда.
 Плотников, Дмитрий Павлович (1918—2012) — советский полковник, Герой Российской Федерации.
 Плотников, Дмитрий Тарасович (1923—1998) — полный кавалер ордена Славы.